Helena de Constantinopla — mãe do imperador romano Constantino, conhecida como Santa Helena

Geografia

Brasil
Serra de Santa Helena — em Minas Gerais

Municípios
Santa Helena (Maranhão)
Santa Helena (Paraná)
Santa Helena (Paraíba)
Santa Helena (Santa Catarina)
Santa Helena de Goiás
Santa Helena de Minas

Bairros
Santa Helena (Barra Mansa)
Santa Helena (Coronel Fabriciano)
Santa Helena (Governador Valadares)
Santa Helena (Juiz de Fora)

Outros 
Santa Helena Esporte Clube — de Santa Helena de Goiás

Estados Unidos
Santa Helena (Califórnia)
St. Helena (Carolina do Norte)
St. Helena (Nebraska)
Monte Santa Helena — vulcão no Estado de Washington, Estados Unidos da América
St. Helen (Michigan)

Outros usos
Santa Helena (ilha) — ilha britânica no Atlântico Sul, parte de Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha
Baía de Santa Helena — porto natural na província do Cabo Ocidental, África do Sul

Desambiguações de topônimos